Lagoa Santa (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Lagoa Santa (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais